Geografie:
Asahi (Aichi), een gemeente in de Japanse prefectuur Aichi
Asahi (Chiba), een stad in de Japanse prefectuur Chiba
Asahi (Fukui), een gemeente in de Japanse prefectuur Fukui
Asahi (Gifu), een gemeente in de Japanse prefectuur Gifu
Asahi (Higashitagawa), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Yamagata
Asahi (Ibaraki), een gemeente in de Japanse prefectuur Ibaraki
Asahi (Mie), een gemeente in de Japanse prefectuur Mie
Asahi (Nagano), een gemeente in de Japanse prefectuur Nagano
Asahi (Niigata), een gemeente in de Japanse prefectuur Niigata
Asahi (Okayama), een gemeente in de Japanse prefectuur Okayama
Asahi (Shimane), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Shimane
Asahi (Toyama), een gemeente in de Japanse prefectuur Toyama
Asahi (Yamagata), een gemeente in de Japanse prefectuur Yamagata
Asahi (Yamaguchi), een gemeente in de Japanse prefectuur Yamaguchi
Overige:
Asahi (bier), een Japans biermerk
Asahi (motorfiets), een Japans historisch merk van motorfietsen en wapens
 Asahi (slagschip), een Japans slagschip
Asahi-Pentax, een fabrikant van optische apparatuur